Příjmení Macháň nosí více významných osobností:

 Karel Macháň (1867–1935) – český hudební skladatel, folklorista, spisovatel a pedagog
 Šimon Macháň (* 1991) – český hokejový útočník
 Václav Macháň (1921–???) – český malíř a pedagog